Ильницкая, Ляна Георгиевна (Лянка Грыу; род. 1987) — актриса театра и кино.
 Ильницкая, Ольга Сергеевна  (род. 1951) — украинский писатель, поэт и журналист.
 Ильницкая, Стелла Владимировна (род. 1964) — актриса, мать Лянки Грыу.

См. также 
 Ильницкий